La Copa Hopman 2003 corresponde a la 15.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Bélgica, Eslovaquia, Estados Unidos, Italia, Uzbekistán, Paraguay, España y República Checa. 

La competencia comenzará el 28 de diciembre de 2002 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Play-off

Uzbekistán vs. Paraguay

Grupo A

Tabla de posiciones

Bélgica vs. España

Bélgica vs. Uzbekistán

España vs. Uzbekistán

Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos vs. España

Estados Unidos vs. Uzbekistán

Grupo B

Tabla de posiciones 

En el partido Hungría-Bélgica, Bélgica se retiró y fue sustituida por Canadá

Australia vs. Eslovaquia

Australia vs. Italia

Australia vs. Eslovaquia

República Checa vs. Italia

República Checa vs. Eslovaquia

Eslovaquia vs. Italia

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2003